Бошасте́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний схід від Парижа, 105 км на південь від Ліона, 19 км на північний схід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 682 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1607,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бошастель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш